Neuberg kan syfta på:

 Stift Neuberg – ett kloster i Steiermark

Geografi

Tjeckien 

 Podhradí (ort i Tjeckien, Karlovy Vary),

Tyskland 

 Neuberg, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,

Österrike 

 Neuberg im Burgenland, kommun, Politischer Bezirk Güssing, 
 Neuberg an der Mürz (kommunhuvudort), Steiermark, Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar